The Monochrome Set — британская рок-группа, образованная в 1978 году в Хорнси, Лондон, Англия, участниками незадолго до этого распавшихся The B-Sides и исполнявшая алт-/инди-рок, отмеченный большей частью юмористическими текстами, замысловатой ретро-стилистикой и визуальными экспериментами. Группа не имела большого коммерческого успеха: в национальные чарты входили лишь один альбом Srange Boutique (#62, 1980) и два сингла («Jacob’s Ladder», «Wallflower», оба − 1985). Три альбома Monochrome Set входили в первую двадцатку UK Indie Chart.

История группы 
В первый состав The Monochrome Set вошли вокалист и автор песен Бид (, настоящее имя Ганеш Сешадри), канадский гитарист Лестер Сквэйр (, настоящее имя — Том Харди), барабанщик Джон Хэйни () и басист Чарли Харпер (). На смену двум последним почти сразу же пришли Джереми Харрингтон (экс-Gloria Mundi, Mean Street) и Джей Ди Кроу из Art Attacks. В 1979 году с Monochrome Set начал работать кинематографист-экспериментатор Тони Поттс: созданные им визуальные имиджи настолько прочно ассоциировались с ранними концертными выступлениями группы, что его часто называли пятым её участником.

Подписав контракт с Rough Trade Records, группа выпустила три сингла — «He’s Frank» (если верить легенде, — про Фрэнка Тови, он же — Fad Gadget), «Eine Symphonie des Grauens» и считавшийся «программным» «Monochrome Set» — вещи крайне разнообразные по стилистике и содержанию. После того, как басист Энди Уоррен (так же, как и Бид — бывший частник The B-Sides) вернулся из Adam and the Ants, Monochrome Set выпустили дебютный альбом Strange Boutique, за которым последовал Love Zombies, с синглами из которого группа выступила на телевидении. Оба альбома были тепло встречены музыкальной критикой, признавшую полную неспособность классифицировать группу, которой удалось соединить в своем творчестве минимализм, артовость и уникальное чувство юмора.

С новым гитаристом Фозом (), клавишницей Кэролайн Бут и ударником Ником Весловским, The Monochrome Set выпустили (уже на Cherry Red Records) Eligible Bachelors, альбом c подчищенным, сглаженным звучанием. Год спустя инди-хитом в Британии стал «The Jet Set Junta», сатирический опус о Фолклендском конфликте. После ухода Сквэйра с новым гитаристом Джеймсом Фостером группа записала почти мейнстримовский The Lost Weekend (Warner Bros., 1985), коммерческий провал которого и предопределил её распад.

В 1990 году Бид, Лестер Сквэйр и Энди Уоррен реформировали Monochrome Set, пригласив к участию клавишника Орсона Презенса и ударника Майка Слокомба (которого позже заменил Тревор Риди). В этом составе группа провела мировое турне и огромный успех имела в Японии, где Бид (этнический индус) приобрел почти суперзвездный статус.

В конце 90-х годов Бид образовал собственную группу Scarlet’s Well и выпустил с ней 4 студийных альбома на Siesta Records: «Strange Letters» (1999), «The Isle Of The Blue Flowers» (2000), «Alice In The Underworld» (2002) и «The Dream Spider Of The Laughing Horse» (2004).

Дискография

Альбомы 
 Strange Boutique (1980)
 Love Zombies (1980)
 Eligible Bachelors (1982)
 Volume, Contrast, Brilliance (1983)
 The Lost Weekend (1985)
 Fin (1986)
 Dante's Casino (1990) 
 Misere (1995)
 Chaps (1997)
 Trinity Road (1999)
 Platinum Coils (2012)
 Super Plastic City (2013)
 Spaces Everywhere (2015)
 Cosmonaut (2016)
 Maisieworld (2018)
 Fabula Mendax (2019)

Синглы 
 He’s Frank/Alphaville (1979)
 Eine Symphonie Des Grauens/Lester Leaps In (1979)
 The Monochrome Set/Mr.Bizarro (1979)
 He’s Frank (Slight Return)/Silicon Carne/Fallout (1979)
 The Strange Boutique/Surfin SW12 (1980)
 405 Lines/Goodbye Joe (1980)
 Apocalypso/Fiasco Bongo (1980)
 Ten Don’ts for Honeymooners/Straits of Malacca (1981)
 The Mating Game/J.D.H.A.N.E.Y (1982)
 Cast a Long Shadow/The Bridge (1982)
 The Jet Set Junta/Love Goes Down the Drain/Noise (1982)
 Jacob’s Ladder/Andiamo (1985)
 Wallflower/Big Ben Bongo (1985)
 I Love Lambeth/Kissy Kissy/All Over/Closing Time (1995)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Monochrome Set
 Monochrome Set на windowsmedia.com
 Cherry Red >> Monochrome Set

Инди-рок-группы Великобритании
Группы новой волны из Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1978 году
Группы постпанка из Великобритании